Konsulat RP w Harbinie (chiń. 波驻哈尔滨领事馆, ros. Консульство Республики Польша) – polski urząd konsularny działający w latach 1920-1941 w Harbinie, nazywanym ówcześnie „mandżurskim Hongkongiem”.

Został utworzony na rzecz Polonii wchodzącej w skład personelu Kolei Wschodniochińskiej, bez formalnej aprobaty miejscowych władz. Kilkakrotnie zmieniano mu nazwę, określając go jako konsulat (1920-1924), delegacja RP (1924-1939), konsulat generalny (1939-1941), również kompetencje i to zarówno terytorialne, jak i urzędnicze. 

W urzędzie załatwiano sprawy z całego Dalekiego Wschodu, choć formalnym okręgiem urzędowania była Mandżuria i miasto Błagowieszczeńsk wraz z obwodem, później państwo Mandżukuo wraz z półwyspem Kwantung. Bezpośrednio podlegał Poselstwu RP w Tokio, następnie Poselstwu w Szanghaju, a w różnych okresach czasu bezpośrednio MSZ. 

Szereg źródeł określa otwarcie konsulatu w Harbinie już w 1919. 

Od 10 stycznia 1942 funkcję nieoficjalnego konsulatu, jednakże aprobowanego przez władze Mandżukuo, pełnił Polski Komitet Opiekuńczy.

Kierownicy urzędu 
 1920-1922 - Michał Morgulec, konsul
 1922-1928 - Karol Pindór, konsul/radca legacyjny, wysoki delegat RP
 1929-1930 - Konstanty Symonolewicz, wicekonsul, zastępca wysokiego delegata RP, delegat RP w Harbinie
 1930-1931 - dr Edward Skowroński, konsul
 1931-1933 - James Douglas, konsul
 1932-1938 - rtm. Aleksander Kwiatkowski, konsul
 od 1938-1941 - Jerzy Litewski, konsul

Siedziba 
Siedziba urzędu mieściła się w budynku miejscowej organizacji polonijnej Stowarzyszenie „Gospoda Polska” przy Глухая ул. 24, ul. Głuchej (1920-1939).

Zobacz też 
 Polacy w Harbinie

Bibliografia 
 Wojciech Skóra: Organizacja i pierwszy okres działalności polskich konsulatów w Harbinie i Władywostoku w latach 1920–1924, [w:] Andrzej Furier: Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Harbinie, Książnica Pomorska, Szczecin 2008, 
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom III. Azja, Zakaukazie, Australia i Oceania 1918-2009, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum/Wydawnictwo Askon, Warszawa 2010, s. 286, 
 Andrzej Giza: A history of the Polish Consulate in Harbin on the 100th anniversary of its establishment, Wydawnictwo AVALON, Kraków 2020

Przypisy 

Harbin
Harbin
Polska
Stosunki polsko-chińskie